Иван Серов: Серов, Иван Александрович (1905—1990) — советский руководитель органов государственной безопасности.
 Серов, Иван Алексеевич (1915—1969) — советский футболист.